Бени Бадибанга (; родился 19 февраля 1996 года, Бельгия) — бельгийский футболист конголезского происхождения, вингер клуба «Васланд-Беверен».

Клубная карьера 
Бадибанга — воспитанник клуба «Стандард». 25 июля 2015 года в матче против «Кортрейка» он дебютировал в Жюпиле лиге. 27 декабря в поединке против «Мускрон-Перювельз» Бени забил свой первый гол за «Стандард». 

В начале 2017 года Бадибанга был арендован нидерландской «Родой». 17 февраля в матче против «Гоу Эхед Иглз» он дебютировал в Эредивизи.

В начале 2018 года Бадибанга на правах аренды перешёл в «Льерс». 3 февраля в матче против «Вестерло» он дебютировал во Втором дивизионе Бельгии. Летом 2018 года Бадибанга перешёл в «Васланд-Беверен». 28 июля в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал за новый клуб. 10 августа в поединке против «Эйпена» Бени забил свой первый гол за «Васланд-Беверен».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»
Игроки ФК «Льерс»